Kadima (auch Kadimah) ist der Name
 einer gegenwärtigen israelischen Partei: Kadima
 einer nationaljüdischen Kadimah (Studentenverbindung)
 eines jüdischen Pfadfinderbundes: Kadima (Jugendverband).

Kadima ist der Familienname folgender Personen:
 Webe Kadima (* 1958) burundische Hochschullehrerin
 Mark Kadima (* 1964), kenianischer Geistlicher, Bischof von Bungoma